El término 'debalsa puede ser utilizado en:

 Balsa, un tipo de embarcación;
 Balsa es un árbol que se utiliza para producir madera de balsa;
 La balsa, disco del grupo argentino Los Gatos;
 Balsa, cliente de correo electrónico;
 Balsa de agua, represamiento de agua pequeño;
 Balsa de decantación;
 Balsas de lípidos, dominios moleculares;
 Balsa, un género de polillas;
 Nombre común de la planta Salix pedicellata'':
 Uno de los nombres que recibe el espeleotema conocido como calcita flotante.

Lugares
 Balsa, o A Balsa en gallego, localidad del municipio de Triacastela, en la provincia de Lugo, Galicia, España.
 Balsa de Ves, municipio de Castilla-La Mancha, España.
 Balsa de Larralde''', humedal en la provincia de Zaragoza, España.